Brabancja – kraina historyczna w zachodniej Europie
 Księstwo Brabancji
 Brabancja – prowincja w Belgii istniejąca do 1995 roku
 Brabancja Flamandzka – prowincja w Belgii, we Flandrii
 Brabancja Północna – prowincja na południu Holandii
 Brabancja Walońska – prowincja w Belgii, w Walonii